El nombre Gallimard puede referirse a:
Éditions Gallimard, una editorial independiente francesa;
«Découvertes Gallimard», una colección de libros publicada por Éditions Gallimard;
Gaston Gallimard, fundador de Éditions Gallimard;
Claude Gallimard, hijo de Gaston Gallimard y sucesor de su padre como director de Éditions Gallimard;
Antoine Gallimard, hijo de Claude Gallimard y actual presidente de Éditions Gallimard;
Michel Gallimard, sobrino de Gaston Gallimard.